I utslagsspelet i Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 möttes de fyra gruppsegrarna och de fyra grupptvåorna i ett direkt utslagsspel. Matcherna avgjordes mellan 2 februari och 10 februari 2013.

Spelträd

Tiderna avser matchstart i sydafrikansk standardtid (UTC+2)

Kvartsfinaler

Ghana mot Kap Verde

Sydafrika mot Mali

Burkina Faso mot Togo

Elfenbenskusten mot Nigeria

Semifinaler

Mali mot Nigeria

Burkina Faso mot Ghana

Match om tredjepris

Final

Källor

Fotnoter

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013